Ardahan (provincie), een provincie van Turkije
Ardahan (district), een district in deze provincie
Ardahan (stad), de hoofdstad van dit district en van deze provincie